Graindorge ist der Familienname folgender Personen:

 André Graindorge (1616–1676), französischer Arzt und Philosoph

 Jean François Graindorge (1770–1810), französischer General